Буковинський курінь — українська добровольча військова частина Дієвої армії УНР, утворена в 1919 році.
 Буковинський курінь — українська добровольча військова частина ОУН (м) часів Другої світової війни.
 Буковинський курінь — курінь УПА, що входив до складу ТВ-20 «Чернівці» ВО-4 «Говерла» УПА-Захід.

Історія Збройних сил України